Abel Michéa, 1920 - 1986, journaliste et résistant français, père de Jean-Claude Michéa ;
 Jean-Claude Michéa, né en 1950, philosophe français.